Аи́сово() — деревня в Белорецком районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Входит в состав Инзерского сельсовета. 
У деревни река Большой Савлык впадает в реку Малый Казмаш

География

Географическое положение 

Расстояние до:
 районного центра (Белорецк): 131 км,
 центра сельсовета (Инзер): 46 км,
 ближайшей ж/д станции (Инзер): 36 км.

Население 

Согласно переписи 2002 года, преобладающая национальность — башкиры (100 %).

Примечания

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.
 Аисово (Суирово) на портале «Генеалогия и Архивы»
 maps.vlasenko.net/?lon=57.306125&lat=54.081561 карта
 download.maps.vlasenko.net/smtm100/n-40-067.jpg N-40-067 карта

Населённые пункты Белорецкого района